Hartgar ist der Name von:

 Hartgar von Lüttich (auch Hirchar), 841–855 Bischof von Lüttich
 Hartgar von Malmedy, 867–880 Abt von Kloster Malmedy